La temporada 1985-86 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 28ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. Se recuperó la fase de grupos en cuartos de final, y la final se jugó en Milán el 20 de marzo de 1986.

El Primigi Vicenza, vigente campeón, ganó su tercera Copa de Europa. Su rival en la final fue el Agon Düsseldorf; fue la primera entre dos equipos de Europa Occidental.

Resultados

Fase previa
 (79-63, 66-78) Sporting Atenas 145-141 Pully Lausana
 (80-64, 83-62) Tungsram Budapest 163-126 Royal Charles-Quint
 (87-63, 87-63) Universitatea Cluj 174-126 Elitzur Holon
 (89-34, 90-43) Partizan Belgrado 179-77 Besiktas JK
 (134-65, 135-33) Doppedouche Den Helder 268-98 Naohm Muire
 (83-47, 94-56) Sampo Lahti 177-103 Avon Cosmetics
 (64-64, 81-48) Stade Français 145-112 Real Canoe
 (75-59, 75-50) Výsokých Praga 150-109 Hoybraten BK
 (66-55, 94-57) UBLV Viena 160-112 Black Star Mersch

Octavos de final
 El Primigi Vicenza quedó exento como vigente campeón
 (73-50, 99-27) Levski Sofia 172-77 Sporting Atenas
 (88-84, 86-61) Universitatea Cluj 174-145 Tungsram Budapest
 (81-67, 93-65) Partizan Belgrado 174-132 Doppeldouche Den Helder
 El CSKA Moscú quedó exento como vigente subcampeón
 (88-67, 93-74) Agonm Düsseldorf 181-141 Sampo Lahti
 (88-67, 93-64) Stade Français 181-131 Wisla Cracovia
 (91-58, 89-46) Výsokých Praga 190-104 UBLV Viena

Cuartos de final

Grupo A
 Vicenza 87-57 82-58 Partizan // Levski 83-61 77-85 Universitatea
 Vicenza 89-51 72-76 Universitatea // Levski 98-83 86-70 Partizan
 Vicenza 69-61 78-81 Levski // Universitatea 87-71 114-99 Partizan
 (4 - 2 --- 488-384) 1. Primigi Vicenza
 (4 - 2 --- 486-446) 2. Levski Sofia
 (4 - 2 --- 474-491) 3. Universitatea Cluj
 (0 - 6 --- 438-554) 4. Partizan Belgrado

Grupo B
 Agon 63-62 80-78 CSKA // Stade 64-56 72-68 Praga
 Agon 74-73 63-75 Stade // CSKA 84-70 79-76 Praga
 Agon 73-39 73-67 Praga // CSKA 78-68 82-69 Stade
 (6 - 0 --- 436-382) 1. Agon Düsseldorf
 (4 - 2 --- 463-426) 2. CSKA Moscú
 (2 - 4 --- 409-431) 3. Stade Français
 (0 - 6 --- 376-445) 4. Výsokých Praga

Semifinales
 (84-82, 67-62) Primigi Vicenza 151-144 CSKA Moscú
 (64-79, 90-73)'' Agon Düsseldorf 154-152 Levski Sofia

Final
 Primigi Vicenza 71-57 Agon Düsseldorf

Clasificación
 01.  Primigi Vicenza

 02.  Agon Düsseldorf

 03.  Levski Sofia
 04.  CSKA Moscú

 05.  Universitatea Cluj
 06.  Stade Français
 07.  VS Praga
 08.  Partizan Belgrado

 09.  Tungsram Budapest
 10.  Sampo Lahti
 11.  Doppeldouche Den Helder
 12.  Wisla Cracovia
 13.  UBLV Viena
 14.  Sporting Atenas

 15.  Pully Lausana
 16.  Real Canoe
 17.  Royal Charles-Quint
 18.  Hoybraten BK
 19.  Black Star Mersch
 20.  Elitzur Tel Aviv
 21.  Avon Cosmetics
 22.  Besiktas JK
 23.  Naohm Muire

Referencias

Baloncesto en 1985
Baloncesto en 1986
Euroliga Femenina